Jean François de Chalvet de Rochemonteix (1776-1823), homme politique français ;
 Maxence de Chalvet de Rochemonteix (1849-1891), égyptologue français.